Тіппеліга 1999 — 55-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона в 8-й раз поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Бранн взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як фіналіст Кубку Норвегії 1999.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|27/31 жовтня 1999

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

1999
Норвегія